George Leveson-Gower peut se référer à :

 George Granville Leveson-Gower (1758-1833),  de Sutherland, homme politique et propriétaire terrien britannique ;
 George Granville Leveson-Gower (1858-1951), écrivain et homme politique britannique ;
  notamment :
 George Sutherland-Leveson-Gower (1828-1892),  de Sutherland, homme politique et propriétaire terrien britannique.